Brétigny puede referirse a: 

 Brétigny, comuna francesa situada en Eure.
 Brétigny, comuna francesa situada en Oise.